Le mot contresens peut désigner :
 le fait de conduire dans le sens inverse de la circulation normale ;
 un type d'erreur de traduction, souvent défini comme le plus dérangeant car donnant le sens inverse du texte original ;
 Contresens, un album de compilation sorti en 1991.